A 2009-es Superbike portugál nagydíj volt a Superbike és a Supersport világbajnokság utolsó futama.

Végeredmény

Superbike

Első verseny

Második verseny

Supersport 

Portugal
Superbike nagydíjak
Supersport nagydíjak
Motorversenyzés Portugáliában